Корен — село в Болгарии.
 Корен, Вера (урождённая Вера Ревекка Корецкая; 1901—1996) — французская актриса театра и кино, режиссёр.
 Корен, Катя (род. 1975)— словенская горнолыжница.
 Корен, Кристиян (род. 1986) —  словенский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Корен, Нурит (род. 1960) — израильский юрист и политик.
 Корен, Роберт (род. 1980) — словенский футболист.
 Корен, Хаим (род. 1953) — израильский дипломат.
 Корен, Юхан (1809—1885) — норвежский естествоиспытатель, ихтиолог;
 Корен, Юхан (1879—1919) — норвежский естествоиспытатель и путешественник.

 Коррен, Кармела (род. 1938) — австрийская певица и актриса.